Mitchell Johan Piqué (Amsterdam, 20 november 1979) is een voormalig Nederlands betaald voetballer die bij voorkeur in de verdediging speelde.

Loopbaan
Piqué maakte in de Ajax-jeugd deel uit van een lichting met onder andere Tim de Cler, Kevin Bobson, Cedric van der Gun, Brutil Hosé, Michael Lamey en Andy van der Meyde. Hij maakte zijn debuut in een wedstrijd tegen SC Heerenveen op 15 augustus 1999. Piqué speelde in totaal vier competitieduels voor Ajax, waarin hij één doelpunt maakte en speelde mee in de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal en in één UEFA Cup-duel. Hij werd ook een jaar verhuurd aan FC Twente. Daarna volgde een scala aan clubs: Haarlem, RBC Roosendaal, TOP Oss en Cambuur Leeuwarden, voornamelijk uitkomend in de Eerste divisie. In het seizoen 2006/2007 maakt de linkerverdediger/middenvelder zijn rentree in de Eredivisie bij het dan net gepromoveerde Excelsior Rotterdam.

De eerste maand van het seizoen 2007/08 werd Piqué geschorst vanwege dopinggebruik. Een Surinaams kruidendrankje waarvan hij de samenstelling niet kende, zou de boosdoener zijn geweest. Van 2008 tot en met 2011 stond Piqué onder contract bij ADO Den Haag. Toen die club zijn contract niet verlengde, vond hij in juli 2011 onderdak bij het dan net naar de Eerste divisie gedegradeerde Willem II. Piqué is in 2013 gestopt als profvoetballer. In 2014 begon hij aan een trainerscursus.

Als amateur speelde hij in het seizoen 2014/15 voor SV Nieuw Utrecht en in het seizoen 2015/16 voor ASV Arsenal. Piqué was Nederlands jeugdinternational.

Clubstatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van ADO Den Haag
 Lijst van spelers van Ajax
 Lijst van spelers van SC Cambuur-Leeuwarden
 Lijst van spelers van HFC Haarlem
 Lijst van spelers van RBC Roosendaal
 Lijst van spelers van TOP Oss
 Lijst van spelers van FC Twente
 Lijst van spelers van Willem II

Externe link
 Profiel en statistieken van Mitchell Piqué

Nederlands voetballer